„Don't Break the Oath“ е втори студиен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. Стилово тук е смесен хевиметъл с прогресив влияния, а текстовете се отнасят за окултизма и сатаната. Текстово влияе на много от бъдещите блек метъл групи.

През 1997 г. е ремастериран и преиздаден с бонус песен.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали, клавиши
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Тими Хансен – бас
 Ким Ръз – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1984 година